Kinzig è il nome di due fiumi tedeschi:

Kinzig (Meno), affluente del Meno
Kinzig (Reno), affluente diretto del Reno